L'édition 2017 du tournoi de tennis de Moselle se déroule du 18 au  à Metz sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Peter Gojowczyk remporte l'épreuve en simple, Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Florian Mayer, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, de l'Israélien Dudi Sela et du Slovène Blaž Kavčič. Ils sont respectivement remplacés par Yannick Maden, Kenny de Schepper, Marcel Granollers et Henri Laaksonen.

Pendant le tournoi 
Après plus de 15 ans sur le circuit ATP, Paul-Henri Mathieu, bénéficiaire d'une invitation, dispute son dernier tournoi dans la catégorie ATP 250. Il est battu au  par Henri Laaksonen ().

Deux défaites marquantes sont à noter. Dès leur entrée en lice, le tenant du titre Lucas Pouille () s'incline contre le Roumain Marius Copil, pourtant , et le Luxembourgeois Gilles Müller () est dominé par le Géorgien Nikoloz Basilashvili ().

Lauréats 
Issu des qualifications, Peter Gojowczyk remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Benoît Paire. Il devient ainsi le premier qualifié à triompher dans un tournoi du circuit ATP depuis Nicolas Mahut, qui avait remporté le tournoi de Bois-le-Duc en 2015.

En double, Julien Benneteau et Édouard Roger-Vasselin remportent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Wesley Koolhof et Artem Sitak. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moselle
 Saison 2017 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 
 

Moselle
ATP 2017
Tennis en France en 2017
Tennis en septembre 2017
Sport en France en septembre 2017